Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1951 го́да () — 7-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица финального этапа 

 Игра за первое место. ОДО − «Сарканайс металургс» − 2:3.

Ссылки 
 RSSSF

1951
Футбол в СССР в 1951 году
1951 год в Латвии